Wold Newton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Wold Newton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)